HMS York ha sido el nombre de nueve buques de la Royal Navy, en honor a la ciudad de York.

, fragata de clase Speaker armada con 52 cañones botada en 1654 con el nombre Marston Moor. Fue renombrada York tras la Restauración en 1660. Encalló y naugragó en 1703.
, navío de 60 cañones botado en 1706 y hundido en el año 1751 en Sheerness como rompeolas.
, navío de 60 cañones botado en 1753 y desguazado en 1772.
, balandra de 12 cañones, llamada originalmente Betsy. Fue adquirida en 1777 en Norteamérica. En 1778, fue capturada por Francia, pero fue recapturada por los británicos, posteriormente, volvió a ser capturada por Francia en 1779.
, buque de suministros, armado con 14 cañones adquirido en 1779 en las Indias Occidentales, que fue vendido de nuevo en 1781.
, navío de 64 cañones, adquirido cuando aún estaba en construcción en 1796, naufragó en 1804.
, navío de 74 cañones botado en 1807, convertido en buque prisión en 1819 y desguazado en 1854.
, crucero, líder de su clase botado en 1928 y hundido en 1941. Fue desguazado en 1952.
, destructor del Tipo 42 botado en 1982 actualmente en servicio.

Nombres de buques británicos